Termin Aktivirani krvno koagulacioni faktor XI ima više značenja.

 Koagulacioni faktor IXa, enzim
 Koagulacioni faktor XIa, enzim